Christian Dior (1905 - 1957), dissenyador de moda francès, fundador de la marca Dior
 Dior (marca), marca de moda d'alta costura fundada per Christian Dior
 Lat Dior (1842 - 1886), damel del Cayor, considerat com un heroi nacional al Senegal
 Dior Eluchil o Dior el Bell, personatge fictici de l'univers de J.R.R. Tolkien Terra Mitjana

, municipi francès